Rudno (ukr. Рудня) – wieś na Ukrainie w rejonie samborskim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Рудня (Rudno) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon samborski